Zady (ukr. Зади) – wieś w rejonie drohobyckim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej część wsi Wołoszcza w samborskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon drohobycki
Wsie w obwodzie lwowskim